Сан-Нікола:
 Сан-Нікола (стадіон) — багатофункціональний стадіон,
 Сан-Нікола-Арчелла — муніципалітет в Італії, у регіоні Калабрія, провінція Козенца
 Сан-Нікола-Баронія — муніципалітет в Італії, у регіоні Кампанія, провінція Авелліно
 Сан-Нікола-да-Крисса — муніципалітет в Італії, у регіоні Калабрія, провінція Вібо-Валентія
 Сан-Нікола-делл'Альто — муніципалітет в Італії, у регіоні Калабрія, провінція Кротоне
 Сан-Нікола-ла-Страда — муніципалітет в Італії, у регіоні Кампанія, провінція Казерта
 Сан-Нікола-Манфреді — муніципалітет в Італії, у регіоні Кампанія, провінція Беневенто